Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Brasil Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl argentinský tenista Federico Delbonis, kterého v úvodním kole vyřadil krajan Facundo Bagnis.

Vítězem dvouhry se stal pátý nasazený Uruguayec Pablo Cuevas, jenž ve finále zdolal italské překvapení turnaje, postoupivšího z kvalifikace, Lucu Vanniho po třísetovém průběhu 6–4, 3–6 a 7–6. O vítězi rozhodl až tiebreak závěrečné sady. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2015
ATP World Tour 2015